Greenberg (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 2010 dirigida per Noah Baumbach
 Biografies:
 Bryan Greenberg (Omaha, 1978), actor i músic estatunidenc 
 Joseph Greenberg (1915 -2001), lingüista especialitzat en lingüística històrica 
 Noah Greenberg (Bronx, Nova York, 1919 - 1966), director d'orquestra i cors estatunidenc